Inhapim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Inhapim (ort), Minas Gerais, 
 Inhapim (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar